OpenOffice Writer (ранее OpenOffice.org Writer) — текстовый процессор и визуальный (WYSIWYG) редактор HTML, входит в состав Apache OpenOffice и OpenOffice.org; является свободным программным обеспечением.

Writer является свободным аналогом коммерческого Microsoft Word.

Writer позволяет сохранять документы в различных форматах, включая Microsoft Word, RTF, XHTML, PDF и OpenDocument, который является форматом, используемым по умолчанию, начиная с версии OpenOffice.org 2.0, а также в формате предыдущих версий Writer (включая и версию SO Writer 5.2). Writer также позволяет выполнять экспорт в формат MediaWiki (в версиях 3.0 и выше — с помощью дополнительно устанавливаемого расширения). При этом он позволяет импортировать документы Corel WordPerfect (JPEG XR), 602 Document (.602), WPS Word (WPS), файлов некоторых форматов мобильных текстовых процессоров на платформах PocketPC и Palm и некоторых других.

Список поддерживаемых форматов и качество экспорта/импорта постоянно улучшается (пример: поддержка формата 602 Document появилась в версии 2.2.1).

Как и все программы, входящие в состав OpenOffice, Writer может быть запущен на множестве различных операционных систем, включая Linux, macOS, FreeBSD и Windows.

Кроме того, существует специальная версия OpenOffice Writer Portable (часть OpenOffice Portable), которую можно использовать без установки, что позволяет запускать её, например, с флеш-накопителя.

Поддерживаемые форматы файлов 
OpenOffice использует ISO/IEC 26300:2006 OpenDocument как родной формат. OpenOffice версий 2.0-2.3.0 по умолчанию использовал ODF 1.0, версий 2.3.1-2.4.3 — ODF 1.1.

До версии 1.x, OpenOffice использовал OpenOffice.org XML. Это помогло OASIS разработать на его основе OpenDocument.

OpenOffice также заявляет о поддержке следующих форматов:

Расширения для OpenOffice Writer 
Начиная с версии 2.0.4, OpenOffice.org поддерживает XUL расширения в формате .oxt, которые легко добавляются, подобно тому, как это организовано в Mozilla Firefox.

Наиболее интересные и достаточно популярные расширения для Writer:
 CompPad — позволяет делать математические и инженерные расчёты в форме ввода математических выражений с помощью редактора уравнения (см. также Math).
 Language Tool — расширение для проверки грамматики. Реализована возможность проверки для русского, английского, немецкого, польского и других языков.
 Типографика для ООО — расширение позволяет привести текст в соответствие с типографскими стандартами (кавычки, тире, лишние пробелы).
 AltSearch — расширение для улучшения параметров поиска и замены текста, поддерживает регулярные выражения.

Эти и многие другие расширения можно найти на официальном сайте.

Критика 
 В отличие от таких редакторов, как Microsoft Word и AbiWord, в Writer отсутствует проверка грамматики, хотя и присутствует проверка орфографии. Для включения проверки грамматики нужно установить специальное расширение.
 Возможность работы с электронной почтой, которая была полностью переписана в версии 2.0, всё ещё менее стабильна и расширяема по сравнению с другими текстовыми процессорами.
 Время «холодного запуска» Writer выше, чем в других текстовых процессорах. Часто утверждается, что производительность Writer ниже, чем у Word, но различные тесты показывают, что скорость их работы примерно равна.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Writer
Свободные текстовые процессоры
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL